Джамоат Зираки () — джамоат в Кулябском районе Хатлонской области Республики Таджикистана. Административный центр — село Зираки.

Топоним «Зираки», означает «сметливость, смышлёность, догадливость» и состоит из слова «зирак» — означающий "1. сметливый, смышлёный, догадливый; 2. хитрый " и "- и (-ги), этот формант очень плодотворен и образует антропонимы и оронимы, встречается и в древнеперсидском и в средне и новоперсидском, где они соответствуют таджикскому языку.

Административное деление

Примечания 

Сельские общины Таджикистана